WLV steht für:
 Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband, freier Zusammenschluss der Land- und Forstwirte in Westfalen und Lippe
 Wichí Lhamtés Vejoz, ISO-639-Code der zu den Mataco-Guaicurú-Sprachen gehörigen Sprache
 Wiener Leichtathletik-Verband, Landesverband des Österreichischen Leichtathletik-Verband
 Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste, Tochtergesellschaft der Wiener Lokalbahnen
 Wildbach- und Lawinenverbauung, österreichische Behörde im Bereich Naturgefahren
 wirtschaftliche Landesverteidigung, Konzept im österreichischen Verfassungsrecht; siehe Umfassende Landesverteidigung
 Wissenschaftliches Verbundsystem im Leistungssport, Forschungsprogramm des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
 Wolvedans, IATA-Code des Flugplatzes in Namibia
 Wolverhampton, ICD-Code der britischen Stadt
 Württembergischer Leichtathletik-Verband, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband

wlv steht für:
 Wichí Lhamtés Vejoz (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien

Abkürzung